Häberli oder Haeberli ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Häberli (* 1964), argentinisch-schweizerischer Designer und Architekt
 Brigitte Häberli-Koller (* 1958), Schweizer Politikerin
 Conrado Häberli (auch Conrado Haeberli), uruguayischer Fußballspieler
 Hans Häberli (1924–2004), Schweizer Pädagoge
 Lorenz Häberli (* 1986), Schweizer Sänger, siehe Lo & Leduc
 Manuel Häberli (* 1992), Schweizer Schauspieler
 Thomas Häberli (* 1974), Schweizer Fußballspieler
 Wilfried Haeberli (* 1947), Schweizer Glaziologe
 Willy Haeberli (1925–2021), schweizerisch-US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Häberle
 Haberle